Carmi (Brit Columbia)
Carmi (Illinois)